Чирвинский — славянская фамилия (иногда синоним рус. дореф. ).

Известные носители:
 Чирвинский, Владимир Николаевич (1883—1942) — российский и советский учёный-геолог, профессор.
 Чирвинский, Николай Петрович (Червинский; 1848—1920) — российский учёный-зоотехник, профессор, отец П. Н. и В. Н. Чирвинских.
 Чирвинский, Пётр Николаевич (1880—1955) — российский и советский учёный-геолог, профессор.
 Чирвинский, Станислав Иосифович (1852—1923) — российский фармаколог, профессор.

Женская форма:
 Чирвинская, Марина Владимировна (1912—1994) — советский геолог, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии УССР, дочь В. Н. Чирвинского.

См. также 
 Червинский